Renaud Jay (ur. 12 sierpnia 1991 w Moûtiers) – francuski biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata, zawodnik klubu Les Menuires.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 3 stycznia 2009 roku, podczas zawodów "Alpen Cup" w Méaudre (Francja), gdzie zajął 54. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 3 grudnia 2011 roku w Niemczech, a konkretniej w Düsseldorfie, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 65. miejsce. Pierwszy pucharowy punkt wywalczył w Canmore (Kanada), gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 30. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Jay nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1991